Le tournoi de tennis de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 22 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Helena Suková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en août 1988